Le nom Boubonnaud est porté par :

 Aimé Bourbonnaud (1874-1943), un officier de marine et homme d'affaires dunkerquois ;
 Louise Bourbonnaud, une grande figure parisienne et aventurière française de la Belle Époque.